Level může znamenat:

 level (úroveň) – část úseku nějaké, obvykle elektronické, hry
 wear level
 Level (časopis) – český počítačový časopis
 A-level – britská maturita
 Level – španělská letecká společnost

jiný význam
 Level 42 – britská hudební skupina
 Level Five – album skupiny King Crimson
 Multi-level marketing – víceúrovňová forma přímého prodeje
 Levél – sídlo v Maďarsku